Siggi und Babarras sind die Namen folgender fiktiver Personen:
 Asterix und Obelix in der ersten deutschen Übersetzung von Rolf Kauka, siehe Deutsche Fassung von Rolf Kauka
 der nachträglich angenommene Name von Fritze Blitz und Dunnerkiel, einer von Rolf Kauka initiierten inoffiziellen Nachfolgeserie zu Asterix.